Маргарита Александровна Саморукова (1925—2002) — дирижёр, музыкальный педагог.

Дирижёр, профессор Горьковской государственной консерватории им. М.И. Глинки, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Родилась в городе Ржеве, ныне Тверской области, жила в Нижнем Новгороде, похоронена на Румянцевском (Ольгинском) кладбище.

Становление 
Окончила музыкальное училище при Московской консерватории, ныне «Академический музыкальный колледж при МГК им. П.И. Чайковского», по классу хорового дирижирования (класс В. Мухина) и Ленинградскую консерваторию по классу симфонического дирижирования (класс профессора Н.С. Рабиновича).

Деятельность 
Работала главным хормейстером в Татарском и Горьковском театрах оперы и балета. Единственная в Нижнем Новгороде женщина-дирижёр. 

В Горьковской консерватории преподавала на двух кафедрах: народных инструментов и хорового дирижирования, руководила оркестрами в Детской музыкальной школе №5 города Горького и Дзержинском музыкальном училище.

Преподавание 
Была энциклопедически образованным специалистом, свободно владела голосом и инструментом, воспитала ряд известных дирижёров, среди которых Александр Моисеевич Скульский, Владимир Онуфриев, Андрей Лебедев, Евгений Кириллов, Владимир Понькин. До последних дней жизни участвовала в концертах как приглашённый дирижёр с оркестрами в других городах, помимо этого сотрудничала с межрегиональным благотворительным фондом «Новые имена», состояла в Хоровом и Музыкальном обществах.

Награды 
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (26.01.1998).

Примечания  

Заслуженные деятели искусств Российской Федерации